Der Kanton Chéroy war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Sens, im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Chéroy, Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Jean-Baptiste Lemoyne (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 16 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Cheroy
Aufgelöst 2015